Wahlkreis 121 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 121
 Landtagswahlkreis 121